Pseudocraterellus undulatus, la Chanterelle sinueuse, est une espèce de champignons basidiomycètes de la famille des Cantharellaceae et du genre Pseudocraterellus.

Description 

Il est proche par son aspect de la Craterellus tubaeformis. De forme cornucopiée, le chapeau est brun à beige et les fausses lames sont grises.

La variété crispus, plus pâle et hygrophile a la marge striée. C'est un bon comestible.

Taxinomie et synonymes 
Pseudocraterellus undulatus (Pers. 1801) Rauschert 1987

Variétés 

 Pseudocraterellus sinuosus var. pusillus (Fr.) Courtec. 1986 (synonyme)
 Pseudocraterellus undulatus var. crispus (Bull.) Courtec. 1994 (synonyme)
 Pseudocraterellus undulatus var. sinuosus (Fr.) Bon 1993 (synonyme)
 Pseudocraterellus undulatus var. undulatus (Pers.) Courtec. 1987 (synonyme)

Synonymes 	

 Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner 1958 (synonyme)
 Cantharellus pusillus (Fr.) Fr. 1821 (synonyme)
 Cantharellus sinuosus Fr. 1821 (synonyme)
 Cantharellus undulatus (Pers.) Fr. 1821 (synonyme)
 Craterella crispa (Bull.) Pers. 1796 (synonyme)
 Craterellus crispus (Bull.) Berk. 1860 (synonyme)
 Craterellus pusillus (Fr.) Fr. 1838 (synonyme)
 Craterellus sinuosus (Fr.) Fr. 1838 (synonyme)
 Craterellus sinuosus var. crispus (Bull.) Quél. 1888 (synonyme)
 Craterellus undulatus (Pers.) Redeuilh 2004 (synonyme)
 Helvella crispa Bull. 1790 (synonyme)
 Helvella crispa Sowerby 1798 (synonyme)
 Merulius crispus (Bull.) J.F. Gmel. 1792 (synonyme)
 Merulius pusillus Fr. 1818 (synonyme)
 Merulius sinuosus (Fr.) Pers. 1825 (synonyme)
 Merulius tubiformis var. crispus (Bull.) L. Marchand 1828 (synonyme)
 Merulius tubiformis var. sinuosus (Fr.) Pers. 1825 (synonyme)
 Merulius undulatus Pers. 1801 (synonyme)
 Merulius undulatus  undulatus Pers. 1801 (synonyme)
 Thelephora undulata (Sw.) Fr. 1828 (synonyme)
 Trombetta pusilla (Fr.) Kuntze 1891 (synonyme)
 Trombetta sinuosa (Fr.) Kuntze 1891 (synonyme)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Cantharellaceae
Espèce de champignons (nom scientifique)